Cliftonville Football & Athletic Club er en nordirsk fodboldklub fra hovedstaden Belfast. Klubben blev grundlagt i Belfast-forstaden Cliftonville den 20. september 1879 og er dermed den ældste på øen Irland. Den spiller i dag i IFA Premiership og har siden 1890 haft hjemmebane på Solitude.

Cliftonvilles ærkerivaler er Crusaders og har også haft historik rivalisering med to andre Belfast-klubber Glentoran og Linfield.

Klubben har vundet den nordirske liga (NIFL Premiership fem gange, den ene titel (1905-06) blev dog delt med Lisburn Distillery F.C.. 6 gange er klubben sluttet som nr. 2 i ligaen. Klubben har vundet Irish Cup otte gange og Northern Ireland Football League Cup fem gange.

Internationalt 
Klubben har tre gange spillet kvalifikation til UEFA Champions League (1998-99, 2013-14 og 2014-15), men har hver gang tabt den første kvalifikationskamp. 

I 1998-99 tabte klubben i første kvalifikationsrunde samlet 1-13 til Košice (herunder 0-8 på udebane), i 2013-14 tabte klubben samlet 0-5 til Celtic F.C. og i 2014-15 fik klubben sit første point i turneringen, da de spillede 0-0 hjemme mod Debreceni inden de tabte returopgøret 0-2 på udebane.  

Klubben har endvidere  spillet i Pokalvindernes turnering (1979-80) og Intertoto Cup tre gange (1996, 2001 og 2007) samt UEFA Europa League fire gange ((2008-09, 2010-11, 2011-12 og 2012-13). 

Cliftonville mødte i 2008-09 danske F.C. København og tabte samlet 0-11.

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Nordirland
Etableret i 1879
Belfast